Konsulat RP w Noworosyjsku, Konsulat Państwa Polskiego na Kaukaz (Консульство Польши в Новороссийске) – polska placówka konsularna działająca w latach 1917–1921 w Noworosyjsku w Rosji.

Początkowo była to agencja konsularna (1918–1920), następnie konsulat (1920).

W 1919 Konsulatowi podlegały też przedstawicielstwa konsularne – w Anapie, Armawirze, Gagrze, Jekaterinodarze, Majkopie, Soczi i Tuapse.

Kierownicy konsulatu 
 1919–1920 – Janusz Knaflewski, wicekonsul, p.o. kier. urzędu
 1919–1920 – inż. Kazimierz Pstrokoński, p.o. konsula, konsul honorowy

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Komercyjnej (ул. Коммерческая), ob. ul. Proletarskiej (ул. Пролетарская) (1920).

Bibliografia 
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020

Przypisy 

Noworosyjsk
Stosunki polsko-rosyjskie
Noworosyjsk